Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 23. November bis zum 1. Dezember das Turnier im Mittelgewichtsboxen für Männer ausgetragen.

Laut den Wettkampfbestimmungen der Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) musste das Körpergewicht jedes Boxers im Halbmittelgewicht über 71 kg und maximal 75 kg betragen.

14 Sportler aus 14 Nationen ermittelten im West Melbourne Stadium den Olympiasieger: Es gewann der Sowjetrusse Gennadi Schatkow vor dem Chilenen Ramón Tapia sowie dem Argentinier Víctor Zalazar und dem Franzosen Gilbert Chapron.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.olympic.org (englisch)
 Bericht und Ergebnisse bei www.sports-reference.com (englisch)

Mittelgewicht